Le nom Tarp peut faire référence à :
 Tarp, une municipalité allemande de l'arrondissement de Schleswig-Flensbourg dans le land de Schleswig-Holstein

Le sigle TARP peut renvoyer à :
 TARP, une protéine ;
 Troubled Assets Relief Program, un plan de soutien du gouvernement américain au secteur financier.
 Tunnel and Reservoir Plan, un vaste projet de génie civil à Chicago pour la prévention des inondations